Ch’u Ch’i kan syfta på följande platser:

Kina 

 Ting He, vattendrag, 
 Changbei Xi, vattendrag, Zhejiang, 

Robotskapade Kinaförgreningar